Theodorescu ist der Familienname folgender Personen:

 George Theodorescu  (1925–2007), rumänischer Dressurreiter
 Inge Theodorescu (1925–2010), deutsche Spring- und Dressurreiterin
 Monica Theodorescu (* 1963), deutsche Dressurreiterin und -trainerin
Radu Theodorescu (1933–2007), rumänisch-kanadischer Mathematiker